Treća hrvatska vaterpolska liga predstavlja četvrti rang hrvatskog vaterpolskog prvenstva u sezoni 2016. Sudjelovalo je 19 klubova podijeljenih u četiri skupine – Split, Šibenik, Rijeka i Slavonija.

Ljestvice i sudionici

Rijeka 
Prvak Lošinj (Mali Lošinj) 
Sudionici:
 Crikvenica
 Delfin Rovinj
 Lošinj (Mali Lošinj) 
 Pula

Slavonija 

 Izvori:  
 Glas Slavonije.

Split

Šibenik 
Sudionici:
 Albamaris Biograd na Moru 
 Croatia Turanj
 Gusar Sveti Filip i Jakov
 OVK Adriatic Šibenik 
 Tisno

Poveznice 
 Prvenstvo Hrvatske 2015./16.
 1. B HVL 2016.
 Hrvatski kup 2015.

Izvori 
 
 hvs.hr, 3. HVL 2016., pristupljeno 5. svibnja 2017.
  

2016